De elfde etappe van de Ronde van Italië 2011 werd op 18 mei 2011 verreden. Het is een heuvelachtige rit over een afstand van 160 km tussen Tortoreto Lido en Castelfidardo.

Uitslagen

Nevenklassementen 

Etappe 11
Sport in Marche
Ancona (provincie)